Касапа́ва () — распространённый в Бразилии топоним и личное имя. Происходит от словосочетания на языке тупи ka'a asapaba, означающего «лесной проход» или «лесная дорожка».

Топонимы
 Касапава
 Касапава-ду-Сул

Имена или прозвища
 Касапава (футболист) (настоящее имя Луис Карлос Мело Лопес) (1954—2016) — бразильский футболист.